Pallars (graafschap) - historisch graafschap in Spanje
 Pallars Jussà - comarca in Catalonië, Spanje, gelegen in de regio van bovengenoemd graafschap
 Pallars Sobirà - comarca in Catalonië, Spanje, gelegen in de regio van bovengenoemd graafschap